

Romans 
 Passe-passe, roman de John Dickson Carr publié sous le pseudonyme de Carter Dickson en 1949.

Cinéma 

 Passe-passe : film franco-suisse de Nicolas Gessner sorti en 1988.
 Passe-passe : film français de Tonie Marshall sorti en 2008.

Voir aussi